Cet article présente le guide des épisodes de la saison 2 de la série documentaire Le Survivant.

Liste des épisodes

Épisode 1 : Le désert du Kalahari

Épisode 2 : La jungle amazonienne

Épisode 3 : Les forêts subartiques du Labrador

Épisode 4 : Les plaines africaines

Épisode 5 : Les eaux de l’Alaska

Épisode 6 : Ile tropicale du Pacifique sud

Épisode 7 : Techniques de survie

Références 

 2